Герб Ка́льника затверджений 9 листопада 2007 р. рішенням XV сесії Кальницької сільської ради V скликання.

Опис 
На середньому лазуровому щитку із золотою облямівкою золота підкова ріжками догори, всередині якої золотий лапчастий хрест. Щиток покладений на червоне муроване поле з пониженою срібною мурованою балкою і супроводжується знизу двома срібними шаблями у вигляді косого хреста вістрями догори. Щит розміщений на золотому еклектичному картуші та увінчаний червоною міською мурованою короною з трьома зубцями.

Значення 
Червоний мурований щит — знак того, що Кальник був фортецею. Срібна балка — річка Сіб. Дві шаблі — символ звитяги козаків Кальницького полку. Знаменитими кальницькими полковниками були Остап Гоголь та Іван Богун, елементом гербів яких є щиток з підковою та хрестом.

Автор 
Автор — В. Мацько.

Комп'ютерна графіка — В.М. Напиткін.

Див. також 
 Прапор Кальника
 Кальник

Джерела 
 Українська геральдика 

Кальник
Кальник